Dawlish est une ville du comté du Devon en Angleterre.
Dawlish est un personnage de la saga Harry Potter.